Municipio de Haw Creek puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Municipio de Haw Creek, en el condado de Knox, Illinois;
Municipio de Haw Creek, en el condado de Bartholomew, Indiana;
Municipio de Haw Creek, en el condado de Morgan, Misuri.